German (Bulgarije), een dorp bij de Bulgaarse hoofdstad Sofia
 Anna German, Pools zangeres
 Edward German, Brits componist
 Lauren German, Amerikaans actrice
 Yael German, Israelisch politica